Tray engl.  (dt. Servierbrett, Ablage, Tablett) steht für:

 Tray (Umverpackung), eine Umverpackung für Lebensmittelverpackungen
 Tray (Leergut), ein System in der Leergutrücknahme
 System Tray, siehe Benachrichtigungsfeld
 Datenträger-Halter, ein Bestandteil einer CD- und DVD-Verpackung
 die „Schublade“ bei Laufwerken für optische Datenträger wie CD-ROMs oder DVDs
 Tray-Ware, eine Handels- bzw. Verpackungsform für Computerbauteile
Tray, Werkstückträger eines Palettierers
Tray, Verpackungsform für Bauelemente zum Bestücken mit Bestückungsautomaten

Siehe auch:
 Trey (Begriffsklärung)
 Dray